Джо Манганье́лло (; род. 28 декабря 1976, Питтсбург, Пенсильвания, США) — американский актёр, автор и филантроп. Известен по ролям Флэша Томпсона в трилогии фильмов «Человек-паук» Сэма Рэйми и Альсида Герво в телесериале «Настоящая кровь».

Ранняя жизнь 
Джозеф Майкл Манганьелло родился 28 декабря 1976 года в Питтсбурге, Пенсильвания, в семье Сьюзан (урождённой Браканау) и Чарльза Джона Манганьелло. Его отец имеет итальянское происхождение, а у матери армянские и  хорватские корни. У него есть младший брат Николас. Он вырос в пригороде Маунт Лебанон. Манганьелло проходил обучение в школе Святого Бернарда, Римско-католической начальной школе, а позже поступил в старшую школу Маунт Лебанона, которую с отличием окончил в 1995 году, и в 2011 завоевал школьную награду «Выдающегося выпускника». Он был капитаном команд по футболу, баскетболу и волейболу. После множественных спортивных травм, включая разрыв большеберцовой коллатеральной связки, Манганьелло прошёл прослушивание в школу драмы университета Карнеги — Меллон, но не поступил. Он был зачислен в Питтсбургский университет, и параллельно с этим начал работать в театре. На следующий год он повторно прошёл прослушивание, в Карнеги — Меллон, и стал одним из 17 студентов принятых на актёрскую программу. Он окончил университет в 2000 году, получив степень бакалавра изящных искусств.

Карьера 
Он был режиссёром и продюсером короткометражного документального фильма «Die Hardz» 2007 года о поклонниках «Steelers».

Личная жизнь 
В июле 2014 стало известно, что Манганьелло встречается с актрисой Софией Вергарой. Они обручились в Рождество 2014 года после шести месяцев отношений и поженились 22 ноября 2015 года в Палм-Бич, Флорида.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры США
Режиссёры США
Сценаристы США
Продюсеры США
Филантропы США
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале